MAGEE1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 957 амінокислот, а молекулярна маса — 103 254.

Кодований геном білок за функцією належить до пухлинних антигенів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки